Швальб () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Швальб, Миклош (1903—1981) — венгерско-американский пианист
 Швальб Лопес-Альдана, Фернандо (1916—2002) — перуанский политик, председатель Совета министров Перу (1963—1965 и 1983—1984)

См. также 
 Швальбах
 Швальбе